Кристофер Крюгер Хестад (; род. 9 декабря 1983, Кристиансанн, Норвегия) — норвежский футболист, игравший на позиции центрального полузащитника.

Карьера 
Кристофер Хестад начал заниматься футболом в своём родном городе Кристиансанне и на юниорском уровне выступал за местные клубы «» и «».

Клубная карьера

Старт 
В 2001 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Старт» и в 2002 году дебютировал в чемпионате Норвегии. Заняв предпоследнее место, клуб на два сезона вылетел первый дивизион, и в 2004 году вновь завоевала повышение, а Хестад стал одной из ключевых фигур команды. После возвращения в высшую лигу игрок продолжил играть на высоком уровне и в апреле 2005 года был признан лучшим игроком месяца по версии телеканала «NRK», а спустя месяц был приглашён в основную сборную Норвегии.

В июле 2006 года Хестад совместно с другими норвежскими футболистами — Мортеном Педерсеном, Фредди дос Сантосом,  и  — создали музыкальную группу «» (), и их первый сингл «This Is For Real» () стал хитом в Скандинавии.

В августе 2006 года появилась информация о том, что во время квалификационного матча Кубка УЕФА против «Дроэды Юнайтед» за игроком наблюдали скауты «Манчестер Юнайтед». Также появились слухи о заинтересованности в услугах Хестада ряда английских клубов, среди которых «Блэкберн Роверс», «Болтон Уондерерс», «Вест Хэм» и «Лидс Юнайтед».

Уиган Атлетик 
В декабре 2006 года появились сообщения об аренде Хестада английским «Уиганом Атлетик» на полгода с возможностью продления соглашения до июля 2010 года. Начальник «Уигана»  выражал восторг от перехода игрока в его клуб. 13 января 2008 года в матче против «Челси» Хестад дебютировал в английской Премьер-лиге, однако уже 1 апреля арендное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию, и игрок вернулся в Норвегию.

В первом же матче после возвращения в «Старт» Хестад забил гол в ворота «Олесунна» и отметился голевой передачей.

Волеренга 
2 января 2008 года Хестад подписал 4-летний контракт с норвежской «Волеренгой», за которую в итоге отыграл 7 лет.

1 июля 2014 года Хестад объявил о завершении карьеры профессионального игрока.

Карьера в сборной 
Хестад выступал за все юношеские и молодёжные сборные своей страны. Дебют игрока за основную команду Норвегии состоялся 24 мая 2005 года в товарищеской игре против Коста-Рики: в перерыве матча он заменил Мартина Андерсена. Всего же за сборную своей страны Хестад провёл 27 матчей, отличившись лишь единожды — в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2008 им были поражены ворота Мальты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Волеренга»